Leidenschaft. Die Liebschaften der Hella von Gilsa – film del 1925 diretto da Richard Eichberg
La contessa e il guardiacaccia (Leidenschaft) –  film del 1940 diretto da Walter Janssen